

Совєтський — місто, районний центр, Ханти-Мансійський автономний округ, Тюменська область
 Совєтський — селище міського типу, районний центр, Марій Ел
 Совєтський — хутір, Нюксенський район, Вологодська область
 Совєтський — селище, Павловський район, Алтайський край
 Совєтський — селище, Сарактаський район, Оренбурзька область
 Совєтський — селище, Тотемський район, Вологодська область

Совєтський — селище міського типу, Совєтський район, АР Крим

Див. також 
 Совєтськ
 Совєтська
 Совєтське